Evgenij Livanov – attore  sovietico e russo
 Vasilij Borisovič Livanov – attore, regista e sceneggiatore sovietico e russo